, ou , peut désigner :

 , EP de Meghan Trainor, sorti en 2014 ;
 , album de Meghan Trainor, sorti en 2015 ;
 title, une commande MS-DOS permettant de modifier le titre d'une console ;
 <title>, élément HTML.

Patronyme 
 Stacy Title, réalisatrice et scénariste américaine.

Autre 

 , album de Mick Karn, sorti en 1982.

Homonymie
Homonymie de titre